La saison 2002-2003 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du HC Lugano.

Ligue nationale A

Saison régulière

Play-off

Récapitulatif

Play-out 
Les play-out sont annulés car les SCL Tigers sont prévenus trop tard du changement de classement après l'« Affaire Abplanalp » (le HC Fribourg-Gottéron avait fait évoluer le joueur alors qu'il n'y était pas autorisé). Les Tigers ayant déjà libéré leurs joueurs ont alors refusé de participer aux play-out, ce que la Ligue a finalement accepté.

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off 

Sacrés champions de LNB, les Dragons de Bâle sont promus directement dans l'élite à cause de l'annulation des play-out de LNA.

ligue

Juniors Élites

Notes et références 

2002
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 2002
Sport en Suisse en 2003
Suisse